Щербатов, Василий Григорьевич — воевода в Орле и Новосиле.
 Щербатов, Василий Петрович (ум. 1637) — московский дворянин и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича.